Pečenka je příjmení více osob:
 Antonín Pečenka (* 1952) – český lékař, politik a manažer
 Ferdinand Pečenka (1908–1959) – český kameraman
 Luděk Pečenka (* 1952) – český fotbalista
 Oldřich Pečenka – český fotbalista